Assjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Assjön (Askeryds socken, Småland), sjö i Aneby kommun och Nässjö kommun,  (4,79 km²)
Assjön (Höreda socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (39 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn